Чемпионат России по футболу 2006 года — 15-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул защитил московский ЦСКА. Второе место занял московский «Спартак», третье место занял московский «Локомотив». Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы; подобное было 7-м таким случаем в чемпионатах России.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы-участники

География соревнований 

В Премьер-лиге сезона 2006 выступали 16 команд, из них Москву / Московскую область представляли 7 клубов. Все остальные города представляли только по одному клубу.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Составы команд

Факты истории 

 ЦСКА (Москва) стал чемпионом России в третий раз за историю клуба, и второй год подряд.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Торпедо» (Москва) и «Шинник» (Ярославль). Пришли «Химки» Химки и «Кубань» Краснодар.
 «Торпедо» (Москва) покинул высший дивизион впервые за всю историю клуба.
 
 Впервые в истории российских чемпионатов при равенстве очков у двух лучших клубов золотой матч не проводится: согласно регламенту ЦСКА опережает «Спартак» (Москва) по большему количеству побед.

Турнирная таблица

Результаты матчей

График движения по таблице

Лидеры чемпионата

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Хет-трики

Статистика вратарей 

 4 «сухих» матча провели три футболиста.
 3 «сухих» матча провели два футболиста.
 2 «сухих» матча провели два футболиста.
 1 «сухой» матч провели 11 футболистов.

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Александр Кульчий («Томь») в матче первого тура в ворота «Торпедо» на 23-й минуте (17 марта 2006).

 Первый гол с пенальти: Дмитрий Кириченко (Москва) в матче первого тура в ворота «Амкара» на 56-й минуте (17 марта 2006).

 Самый быстрый гол в сезоне:

 Первый автогол: Джордже Йокич (Торпедо) в матче первого тура — «Торпедо» — «Томь» 1:2, на 87 минуте.

 Самая крупная победа хозяев (+5):
 12/07/2006 «Крылья Советов» (Самара) — «Амкар» (Пермь) 6:1
 Самая крупная победа гостей (-5):
 30/09/2006 «Шинник» (Ярославль) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1:6
 22/10/2006 ФК Москва (Москва) — «Рубин» (Казань) 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 23/04/2006 «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) 4:4
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6):
 12/07/2006 «Крылья Советов» (Самара) — «Амкар» (Пермь) 6:1
 30/09/2006 «Шинник» (Ярославль) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1:6

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 164 игры (68,33 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 109 матчах (66,46 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 55 гости (33,54 % от общего количества побед). В 16 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (9,76 % от общего количества побед). 76 матчей завершились вничью (31,67 % от общего количества игр), в том числе 31 с нулевым счётом (12,92 % от общего количества игр).

Было забито 585 голов, по 2,44 мяча за матч. На своём поле было забито 334 мяча (57,09 % от общего количества голов), 251 мяч забили гости (42,91 % от общего количества голов). С пенальти было забито 69 мячей (11,79 % от общего количества голов). Всего было назначено 88 одиннадцатиметровых ударов, в среднем в каждом третьем матче (по 0,37 пенальти в каждом матче). Не реализовано 19 пенальти (27,54 % от общего количества пенальти).

Показано 1202 жёлтые карточки (5,01 в среднем за матч). Из них 730 (60,73 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 387 (32,2 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 45 (3,74 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 34 (2,83 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 62 красные карточки (в среднем по 0,26 КК за матч), из них 41 (66,13 %) было показано за вторую жёлтую. 26 раз (41,94 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 8 раз (12,90 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение, 6 раз (9,68 %) за фол последней надежды.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 830 268 человек (в среднем 11 793 зрителя на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Турнир дублирующих составов 
В день, предшествующий дню матча между основными составами команд этих же клубов, проводятся матч дублирующих составов. Допускается перенос матча дублирующих составов на другой день в случае форс-мажорных обстоятельств или по обоюдному согласию клубов и с разрешения руководства РФПЛ.

В 2006 году победу в турнире дублирующих составов одержал дубль московского «Спартака».

Таблица дублёров РФПЛ

Результаты матчей дублирующих составов

Список «33 лучших»

Вратари 
1.  Антонин Кински («Сатурн»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вячеслав Малафеев («Зенит»),

Защитники 
1. Василий Березуцкий (ЦСКА), Александр Анюков («Зенит»), Роман Шишкин («Спартак») (правые)
2. Сергей Игнашевич (ЦСКА),  Мартин Йиранек («Спартак»),  Эрик Хаген («Зенит») (правые центральные)
3. Денис Колодин («Динамо»),  Дейвидас Шемберас («ЦСКА»),  Мартин Шкртел («Зенит») (левые центральные)
4. Алексей Березуцкий (ЦСКА), Олег Кузьмин («Москва»),  Орландо Калисто («Рубин») (левые)

Полузащитники 
1.  Элвер Рахимич (ЦСКА), Евгений Алдонин («ЦСКА»),  Сантос Моцарт («Спартак») (опорные)
2. Владимир Быстров (Спартак),  Милош Красич («ЦСКА»), Валерий Климов («Томь») (правые)
3. Дмитрий Лоськов (Локомотив), Егор Титов («Спартак»),  Даниэль Карвальо («ЦСКА») (центральные)
4. Юрий Жирков (ЦСКА), Динияр Билялетдинов («Локомотив»),  Сергей Гуренко («Локомотив») (левые)

Нападающие 
1. Андрей Аршавин («Зенит»), Павел Погребняк («Томь»),  Жо («ЦСКА») (правые)
2. Роман Павлюченко («Спартак» М),  Алехандро Домингес («Рубин»),  Вагнер Лав («ЦСКА») (левые)

Представители премьер-лиги на чемпионате мира 2006 в Германии

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 2006